Grinder steht für:

 Grinder (Grue), Ort in der Provinz Hedmark, Norwegen 
 Grinder (Band), deutsche Band
 Grinder (Segeln), Vorrichtung beim Segeln
 Grinder, Werkzeug zum Zerkleinern von Kräutern, siehe Kräutermühle
 Grinder-Insel, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Grinder Rock, Felsformation auf Intercurrence Island im Palmer-Archipel, Antarktis

Grinder ist der Familienname folgender Personen:
 John Grinder (* 1939), amerikanischer Anglist und Linguist

The Grinder steht für:

 The Grinder, Originaltitel von The Grinder – Immer im Recht, amerikanische Fernsehserie (2015–2016)
 The Grinder, Spitzname von Cliff Thorburn (* 1948), kanadischer Snookerspieler
 The Grinder, Spitzname von Michael Mizrachi (* 1981), amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Grindr